Ронеачи има више значења:

 Ронеачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ронеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ронеачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику